Железнодорожный парк или парк Железнодорожников () — парк культуры и отдыха, расположенный на территории Новозаводского района Чернигова. Площадь — 2,44 га.

История 
Железнодорожный парк был заложен в 1944 году. 

11 декабря 2014 года проходили общественные слушанию по созданию парка — фактическому возобновлению ранее созданного парка. Кроме того имелись намерения на месте заброшенной зелёной зоны создать музей Черниговской железной дороги, возобновить летний музей, фонтан и танцевальную площадку. 

Исходя из общественных слушаний членов территориальной общины города Чернигова 11.12.2014, 12 марта 2015 года был создан парк культуры и отдыха «Железнодорожный» на территории зелёной зоны между улицами Жабинского и Привокзальной, согласно Решению Черниговского городского совета «Про создание Парка культуры и отдыха «Железнодорожный»» (Про створення Парку культури і відпочинку «Залізничний») 49 сессии 6 созыва<ref>[https://chernigiv-rada.gov.ua/rishennya-sesii/sid-16/scid-49/id-7675/ Рішення міської ради "Про створення Парку культури і відпочинку «Залізничний»]</ref>.

 Описание 
Расположен непосредственно севернее Вокзальной площади: между усадебной застройкой улицы Привокзальная и многоэтажный застройкой улицы Жабинского.

Транспорт: троллейбус, автобус/марш. такси — ост. Ж/д вокзал''.

Природа

Примечания

Ссылки 
 Каким будет Железнодорожный парк в Чернигове?
 Парк «Железнодорожный» превращается в автостоянку (народная новость)